Karin Olsson kan syfta på:

 Karin Jeppsson (politiker) (tidigare Olsson, född 1944), svensk socialdemokratisk riksdagspolitiker, 1994–2002
 Karin Olsson (journalist) (född 1979), svensk journalist, tidigare kulturchef på Expressen
 Karin Olsson (konstnär) (1928–2006)